

Cinema 
 The Jungle – film del 1914 diretto da George Irving, John H. Pratt e Augustus E. Thomas
 The Jungle – cortometraggio statunitense del 1967
 The Jungle – film del 2013 diretto da Andrew Traucki

Letteratura 
 The Jungle – romanzo di Upton Sinclair del 1906
 Giungla (The Jungle) – romanzo di Clive Cussler del 2011

Musica 
 The Jungle – singolo di B.B. King del 1967

Pagine correlate 
 Jungle